Just Seelhorst ist der Name folgender Personen:

* Just Friedrich von Seelhorst (1770–1857), deutscher Beamter
 Just Rudolf von Seelhorst (Just Rudolph von Seelhorst; Justus Rudolph von Seelhorst; 1770–1779), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Justus Seelhorst